Jeanne de Laval

 Jeanne de Laval-Tinténiac (?-1437), épouse de Bertrand du Guesclin ;
 Jeanne de Laval (1405-1468), dame de Campzillon, fille de Guy XIII de Laval, épouse en 1424 Louis Ier de Bourbon-Vendôme ;
 Jeanne de Laval (1433-1498), femme de René  d'Anjou, reine de Sicile ;
 Jeanne de Laval (1449-1513), abbesse d’Étival-en-Charnie ;
 Jeanne de Laval (1549-1586), épouse de François de Saint-Nectaire, maîtresse du roi Henri III de France.
Homonymie dynastique